Plav, comune della Boemia Meridionale (Repubblica Ceca)
Plav, comune del Montenegro